A Serie A 1952–1953-as szezonja volt az olasz bajnokság 51. szezonja. A bajnokságban 18 csapat vett részt, a bajnok az Internazionale lett. Ez volt a klub hatodik bajnoki címe.

Végeredmény

Bajnokcsapat

A góllövőlista élmezőnye 

 26 gól: Gunnar Nordahl (Milan)
 22 gól: John Hansen (Juventus)
 19 gól: Poul Aage Rasmussen (Atalanta)

Eredmények

Lásd még 

 Serie B 1952-53
 Serie C 1952-53

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1